Wittkopp steht für: 

 Wittkopp (Oper), eine Oper
 Blandine Wittkopp (* 1966), deutsche Historikerin und Archäologin
 Silke Wittkopp (* 1972), deutsche Juristin und Richterin am Bundesverwaltungsgericht
 Winni Wittkopp (* 1951), deutscher Schauspieler, Regisseur, Musiker und bildender Künstler

Siehe auch:
 Witkop
 Wittkop